

Geografia 
Australia
 Darlington – sobborgo di Sydney
 Darlington – sobborgo di Adelaide
 Darlington – sobborgo di Perth
 Darlington Point – città del Nuovo Galles del Sud

Canada
 Clarington – città dell'Ontario, precedentemente nota come Darlington
 Port Darlington – comunità rurale
 Darlington Provincial Park – parco dell'Ontario
 Darlington (Montreal) – sobborgo di Montréal

Regno Unito
 Darlington – borough del Regno Unito nella contea di Durham

Stati Uniti d'America
 Contea di Darlington – contea della Carolina del Sud
 Darlington – città della California
 Darlington – città dell'Indiana
 Darlington – città del Maryland
 Darlington – città del Missouri
 Darlington – città della Pennsylvania
 Darlington – città della contea di Beaver, Pennsylvania
 Darlington – città della Carolina del Sud
 Darlington – città del Wisconsin
 Darlington – città del Kansas
 Darlington – città della contea di Charles Mix, Dakota del Sud
 Darlington – città della contea di Clark, Dakota del Sud

Persone 
 Charles Darlington – politico statunitense
 C. D. Darlington – scienziato inglese
 Jermaine Darlington – calciatore britannico
 Sidney Darlington – ingegnere elettronico statunitense
 Jay Darlington – tastierista inglese

Sport 
 Darlington Football Club – società calcistica di Darlington
 The Darlington Arena – stadio di Darlington

Elettronica 
 Transistor Darlington – particolare configurazione di transistor ad elevato guadagno